Safford puede hacer referencia a:
 Safford, ciudad en Arizona, Estados Unidos.
 Safford,  área no incorporada en Alabama, Estados Unidos.
 William Edwin Safford botánico estadounidense, que utiliza la abreviatura botánica Safford.